Ай-Тодо́р — означает следующее:

 Ай-Тодор — мыс на юге Крыма.
 Ай-Тодор (село) — прежнее название исчезнувшего села Гористое в Крыму.
 Дворец Ай-Тодор — дворец в Крыму.
 Ай-Тодор (река) — река в Крыму, приток реки Чёрная
 Ай-Тодор (крепость) — средневековое укрепление на мысе Ай-Тодор.
 Ай-Тодор II — средневековое укрепление в Крыму, у села Малый Маяк